Hanna Fuchs ist der Name folgender Personen:

* Hanna Fuchs (Schriftstellerin) (1904–1991), tschechoslowakisch-australische Schriftstellerin
 Hanna Fuchs-Robettin (1896–1964), tschechoslowakisch-US-amerikanische Muse von Alban Berg